A Dunamelléki Református Egyházkerület (sokszor dunáninneni), amely a felsődunamelléki létezése idejében néha alsódunamellékinek máskor meg ráckevinek, patajinak, pestinek is neveztetett, mindjárt a reformációnak helvét irányba terelésekor megalakult, amennyiben Szegedi Kis István, addig csak baranyai püspök Ráckevén 1563-ban való letelepedése után a váci püspökségre, valamint a veszprémiből és a kalocsai érsekségből a közelében fekvő részekre szintén kiterjesztette gondozását.

Története 
Miután az eredeti baranyai kerületnek a zöme 1608-ban elvált a kerület északibb részétől, ettől fogva 1629-ig öt egyházmegyéből állott ez utóbbi: a tolnaiból vértesaljaiból, pestiből, soltiból és kecskemétiből. 1629-ben aztán a Balatontól délkeletre eső vidéken fekvő s addig részben a kiskomáromi, részben a veszprémi egyházmegyéhez tartozó Somogy vármegyei egyházak több szomszédos Veszprém és Tolna vármegyei egyházzal együttesen a külsősomogyi egyházmegyévé szervezkedvén, ide csatlakoztak, minek következtében hatra emelkedett az egyházmegyék száma. Majd 1714-ben a baranyai kerületből még meglevő egyházak is beléolvadtak, miként addig, úgy ezentúl is a felső- és alsóbaranyai egyházmegyékre oszoltan, de az előbbivel együtt ekkor idekerült Somogy vármegyei egyházak, melyek addig a szigetvári egyházmegyét képezték, 1731 után a dunántúli egyházkerülethez szakadtak el. A dunamelléki ref. egyházkerület beosztása azóta is ment keresztül némely módosulásokon, kiterjedése azonban csak 1920-ban szenvedett változást az alsóbaranya-bácsi-szlavóniai egyházmegye túlnyomó részének Jugoszláviához csatolásával, amikor is hét egyházmegyéje maradt, de a budapesti, majd a pestkörnyéki egyházmegyének a pestiből való kiválása újabban ismét nyolcra, azután kilencre emelte egyházmegyéi számát. 1941-ben visszatérvén a délbaranyai és bácskai egyházak, egyszerre két egyházmegyével (A bácskai némettel is) gyarapodott a kerület, de ez a helyzet csak 1945-ig tartott. 1952. július 1-jén nagy változás ment végbe a kerületnek a területén is, a beosztásán is. Azóta a következők az egyházmegyéi: bács-kiskunsági, baranyai, délpesti, északpesti, tolnai, vértesaljai, budapest-északi és budapest-déli, 1952–1956-ban a hevesi is. 

A successiót („Suffraganeus” püspökből, illetőleg – mint más kerületekben – generalis notariusból püspökké) két ízben is életbe léptette a kerület, először 1723-ban, másodszor 1791-ben, de egyik alkalommal sem volt sokáig érvényben. A 17. század közepén összesen 161 egyháza volt, 1796-ban 228, 1885 táján 253, az ország új határainak kialakítása előtt pedig 287; 1940-ben 264 volt, most 345 van, de a Budapesten önállósítottaknak is a beszámításával. A kerület egész területén egy teol. akadémia (Budapest), van, volt egy jogakadémia (Kecskemét), két tanítóképezde (fiú: Nagykőrös, női: Kecskemét), nyolc gimnázium és hat polgári iskola állott fenn.

Püspökei

Főgondnokai  
 Gyürky István 1740–1757, 
 Darvas József 1757–1772, 
 Beleznay Miklós 1772–1786, gr. 
 Teleki József 1787–1796, 
 gr. Ráday Gedeon 1797–1801, 
 gr. Teleki László 1801–1821, 
 gr. Ráday Pál 1821–1827, 
 gr. Wartensleben Károly 1827–1835, 
 gr. Teleki Sámuel 1835–1857, 
 gr. Ráday Gedeon 1860–1870, 
 gr. Lónyay Menyhért 1871–1884, 
 gr. Tisza Lajos 1885–1898, 
 Szilágyi Dezső 1898–1901, 
 Darányi Ignác 1902–1927, 
 gr. Teleki József 1927–1944, 
 Lázár Andor 1945–1948, 
 Kiss Roland 1949–1957, 
 Esze Tamás 1958-tól.
 Czine Mihály 1991-1997
 Für Lajos 1997-1998
 Takaró Mihály 1998-2003
 Nagy Sándor 2003-2008
 Tőkéczki László 2009-2018
 Veres Sándor 2019-

Irodalom 
 Tormássy János: A d. e. története (Sp. Füz. 1867.), (Közli Fábián Mihály, külön is.) 
 Uő.: Adalékok a dunamelléki ref. püspökök életéhez (1892.), 
 Földváry László: Adalékok a d. ev. ref. ek. történetéhez (2 k. 1898.), 
 Polgár Mihály: A dunamelléki helvétiai vallástételt követő egyházi kerület rövid históriája (Egyházi Almanach, 1836.), 
 Báthory Gábor: Egyházi névtár 1848. évre.

Források
 www.radayleveltar.hu/Archont.rtf – dunamelléki egyházi tisztségviselők

Kapcsolódó szócikkek 
 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára
 Vallási vezetők listái ország szerint

Protestáns egyházszervezet
Magyarországi protestantizmus
Magyarországi Református Egyház